Al-Ahli (Manama): een voetbalclub uit Manama, Bahrein
 Shabab Al-Ahli Club (tot 2017 Al-Ahli FC), een voetbalclub uit Dubai, Verenigde Arabische Emiraten
 Al-Ahli SC: een voetbalclub uit Doha, Qatar
 Al-Ahly: een voetbalclub uit Caïro, Egypte
 Al-Ahli (Djedda): een voetbalclub uit Djedda, Saoedi-Arabië